C6H6O2 – formula molecolare dell'idrochinone
C6H6O2 – formula molecolare del pirocatecolo
C6H6O2 – formula molecolare del resorcinolo

Formule molecolari